Sezonul 1973-1974 al Diviziei A a fost cea de-a 56-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 36-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 12 august 1973 și s-a terminat pe 19 iunie 1974. Universitatea Craiova a devenit campioană pentru prima oară în istoria sa.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Golgheteri 
Florea Dumitrache - Dinamo București - 19
Nicolae Dobrin - Argeș Pitești - 11
Anghel Iordănescu - Steaua București - 7
 

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1973 în România
1974 în România